Мещеряковское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мещеряковское сельское поселение — в Буинском районе Республики Татарстан.
 Мещеряковское сельское поселение — в Верхнедонском районе Ростовской области.